Das Mädchen mit den Schwefelhölzern steht für:

 Das Mädchen mit den Schwefelhölzern (1925), deutscher Film von Guido Bagier
 Das Mädchen mit den Schwefelhölzern (1953), deutscher Film von Fritz Genschow
 Das Mädchen mit den Schwefelhölzern (2013), deutscher Film von Uwe Janson
 Das Mädchen mit den Schwefelhölzern (Lachenmann), Bühnenwerk von Helmut Lachenmann (1997)

Siehe auch:

 Das kleine Mädchen mit den Schwefelhölzern, Märchen von Hans Christian Andersen (1845)
 Das kleine Mädchen mit den Schwefelhölzern (1928), französischer Film von Jean Renoir